Die österreichische Schachbundesliga 2009/10 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 
Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2009); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2009
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Jenbach

SK Semriach

SK Baden

Union Styria Graz

SV Wulkaprodersdorf 

Anmerkung: Die IM-Norm von Roland Schweda wurde aus neun Partien erspielt.

SK Fürstenfeld

SC MPÖ Maria Saal

SK Lackenbach

SK Hohenems

SK Mayrhofen

SV Pamhagen

SK Husek Wien

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2009
Schach 2010